Nine peut désigner :

 le chiffre neuf en anglais.

Personnalités

Pseudonyme 

 Nine, un rappeur américain.

Patronyme 

 Carlos Nine, un auteur et dessinateur de bandes dessinées argentin ;
 Nine Gorman, une romancière française.

Titres 
 Nine, une comédie musicale américaine ;
 Nine, un film musical américain ;
 Nine, un album du groupe américain Blink-182 sorti en 2019 ;

 The Nine : 52 heures en enfer, une série télévisée américaine ;
 The Nines, un film américain réalisé par John August sorti en 2007 ;
 Nine Network, une chaîne de télévision australienne.

Voir aussi 
 

Patronyme hispanique